Попис становништва општине Петриња по насељеним местима, 1991. 

Општина Петриња

 површина: 390 -{km²}-
 бр. становника: 35.565
 бр. насељених места: 57

апсолутна етничка већина

релативна етничка већина

Извори 
 ЦД-РОМ: „Насеља и становништво РХ од 1857-2001. године“, Издање Државног завода за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Петриња
Демографија